106. Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju odbyły się w Moskwie w dniach 18–19 lutego 2012. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 70. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Mistrzowski tytuł wywalczyła Holenderka Ireen Wüst. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy rezultat osiągnął Holender Sven Kramer. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wystartowało 48 panczenistów: 24 kobiet i 24 mężczyzn. Holenderka Ireen Wüst i Rosjanin Iwan Skobriew bronili tytułów mistrzów świata.

W nawiasach (K/M) podano liczbę uczestników: łyżwiarek i łyżwiarzy.

Reprezentacja Polski

Kobiety 
 Natalia Czerwonka – 17. (122.824 pkt.)
 Katarzyna Woźniak – 21. (124.166 pkt.)

Mężczyźni 
 Zbigniew Bródka – 11. (154.989 pkt.)
 Konrad Niedźwiedzki – 12. (155.772 pkt.)
 Jan Szymański – 13. (112.674 pkt.)

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2012 w sportach zimowych
2012 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie
Łyżwiarstwo szybkie w Rosji